Chiesa di San Benedetto Abate a Crema in provincia di Cremona
 Chiesa di San Benedetto Abate a Limone sul Garda in provincia di Brescia
 Chiesa di San Benedetto Abate a Orsago in provincia di Treviso
 Chiesa di San Benedetto Abate a Piavon, frazione di Oderzo, in provincia di Treviso
 Chiesa di San Benedetto Abate a San Benedetto Val di Sambro
Chiesa di San Benedetto Abate a Cacciola, frazione di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia
Chiesa di San Benedetto Abate a Zenson di Piave in provincia di Treviso